Antonio Franzini – generale e politico italiano
Bruno Franzini – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Carlo Franzini, meglio noto come Saturnino – pittore e tenore italiano
Elio Franzini – filosofo e accademico italiano
Rubens Franzini – calciatore italiano, fratello di Saulle
Saulle Franzini – calciatore italiano, fratello di Rubens
Umberto Franzini – calciatore italiano